Puchar Afryki 2010 – dziesiąta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce.

Miały zostać rozegrane w formie trzech czterozespołowych turniejów pełniących rolę półfinałów oraz turnieju finałowego, którego zwycięzca zostałby mistrzem Afryki. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach. Mecze zostały rozegrane w okresie od 15 czerwca do 26 listopada 2010 roku.

Africa Cup 
Mistrza Afryki miał wyłonić czterozespołowy turniej finałowy, do którego awansować mieli zwycięzcy trzech turniejów eliminacyjnych oraz lucky loser. Do fazy finałowej awansowały Maroko, Zimbabwe, Kamerun i Madagascar. Zawody jednak zostały początkowo przełożone, a następnie odwołane.

Grupa A 
Turniej grupy A odbył się na Stade El Menzah w Tunisie w ciągu dwóch meczowych dni – 15 i 19 czerwca 2010 roku – i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym.

Grupa B 
Turniej planowany początkowo w Namibii, a następnie w Kamerunie, nie odbył się, gdyż reprezentacje Ugandy, Kenii i Namibii nie zjawiły się na nim z powodów finansowych.

Grupa C 
Turniej grupy C odbył się w Bulawayo w ciągu dwóch meczowych dni – 30 czerwca i 3 lipca 2010 roku – i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem pucharowym.

CAR Trophy

Grupa północna 
Turniej grupy północnej odbył się na Stade Général Seyni Kountché w Niamey systemem pucharowym z udziałem ośmiu zespołów, z których najlepszy okazał się Senegal.

Grupa centralna 
Początkowo turniej miał odbyć się w Burundi, jednak kraj ten zrezygnował z jego organizacji. Zespół Demokratycznej Republiki Konga dwukrotnie przekładał swój przyjazd, a ostatecznie nie pojawił się na zawodach, a w rozegranym dwumeczu triumfowali gospodarze.

Grupa południowa 
W rozegranym w Tanzanii turnieju triumfowali Kenijczycy.

CAR Development Trophy 
W rozegranym na boisku American University in Cairo turnieju triumfowali Algierczycy.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Afryki
2010 w rugby union
2010 w Afryce